Mannenmarathon van Tokio 2006: voor de mannenwedstrijd van 12 februari 2006.
 Vrouwenmarathon van Tokio 2006: voor de vrouwenwedstrijd van 19 november 2006.